Parastichopus johnsoni är en sjögurkeart som beskrevs av Jakob Gustaf Gösta Theel 1886. Parastichopus johnsoni ingår i släktet Parastichopus och familjen signalsjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Signalsjögurkor
johnsoni